Владимир Цоуфал (; родился 22 августа 1992 года, Прага, Чехословакия) — чешский футболист, защитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Чехии.

Клубная карьера 

Цоуфал начал профессиональную карьеру в клубе «Глучин». 17 сентября 2010 года в матче против столичной «Дуклы» он дебютировал во Второй лиге Чехии. В начале 2013 года Владимир перешёл в «Опаву». 3 марта в матче против «Влашима» он дебютировал за новый клуб. 19 мая в поединке против «Часлава» Цоуфал забил свой первый гол за «Опаву».

Летом 2012 года Цоуфал перешёл в «Слован» из Либереца. 23 ноября в матче против «Дуклы» он дебютировал в Гамбринус лиге. В 2015 году Владимир помог клубу завоевать Кубок Чехии. 1 октября в поединке Лиги Европы против марсельского «Олимпика» он забил свой первый гол за «Слован».

Летом 2018 года Цоуфал подписал контракт с пражской «Славией». 22 июля в матче против «Сигмы» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Владимир забил свой первый гол за «Славию».

2 октября 2020 года английский клуб «Вест Хэм Юнайтед» объявил о подписании контракта с футболистом до 2023 года.

Карьера в сборной 
11 ноября 2017 года в товарищеском матче против сборной Катара Цоуфал дебютировал за сборную Чехии.

Статистика выступлений за сборную

Достижения 
Слован Либерец
 Обладатель Кубка Чехии — 2014/15
Славия Прага
 Чемпион Чехии — 2018/19, 2019/20
 Обладатель Кубка Чехии — 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте клуба «Вест Хэм Юнайтед» 
 Профиль на сайте Первой лиги 
 Профиль на сайте Футбольной ассоциации Чехии 

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Глучин»
Игроки ФК «Опава»
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Славия» Прага
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»